It's Hard out Here for a Pimp é uma canção, escrita pelo grupo de hip hop Three 6 Mafia e Cedric Coleman, para o filme Hustle & Flow. Foi classificado #80 em "100 Greatest Songs of Hip Hop" da VH1.

Performances
A canção foi realizada em Hustle & Flow por Terrence Howard e Taraji P. Henson como seus respectivos personagens DJay e Shug. Three 6 Mafia incluiu a sua própria versão da canção com o vocalista Paula Campbell em um 2006 reedição edição especial do seu álbum de platina.

Canções de 2005
Canções escritas por Three 6 Mafia
Singles de Three 6 Mafia
Canções em inglês
Canções premiadas com o Óscar